

Pessoas 
 Douglas Puppin — ex-deputado federal (PMDB-ES) e autor ítalo-brasileiro
 Michael Pupin (1858—1935) — físico-químico sérvio
 Navarro Puppin — ex-ator brasileiro

Outros 
 Pupin (cratera) — pequena cratera de impacto lunar

Desambiguações de sobrenomes